Монито́ры ти́па «Азо́в» — серия из пяти мониторов, отличавшихся друг от друга, построенных в начале XX века для Австро-Венгерского и Румынского флотов.

Позже некоторые корабли входили в состав флотов Румынии, а затем и Советского Союза.

История 
Для военных флотов Австро-Венгрии и Румынии в начале XX века на верфях Австро-Венгрии построены шестнадцать типовых мониторов. Семь мониторов после окончания Первой мировой войны оказались в Румынии, на стороне которой и вступили во Вторую мировую войну. В июне 1941 года корабли участвовали в боях против советской Дунайской флотилии, а 26 августа 1944 года пять оставшихся капитулировали в районе Измаила и 10 ноября вошли в советскую Дунайскую флотилию под новыми названиями. «Азов» и «Керчь» участвовали в поддержке наступающих вдоль Дуная советских войск в 1945 году.

Список кораблей 
Список мониторов типа «Азов» с указанием дат и мест строительства и спуска на воду

Основные технические характеристики на 1945 год

Оборудование и вооружение

Силовая установка 
На мониторах типа «Азов» использовалась паровые машины с паровыми котлами системы Ярроу. На каждый корабль устанавливалось две машины мощностью 700 («Бердянск»), 800 («Измаил», «Керчь») и 900 («Азов», «Мариуполь») л. с. В качестве движителя выступала пара четырёхлопастных («Измаил», «Керчь», «Мариуполь») или трёхлопастных («Азов», «Бердянск») гребных винтов. Топливо — мазут.

Прочие элементы

Источники электроэнергии 
Каждый монитор был с электрогенераторами (в основном — паровыми, на «Измаиле» был также дизель-генератор, а на «Мариуполе» — два мотогенератора) электрического тока, дающими постоянный ток напряжением 100 В.

Пожарные насосы 
«Керчь»: насос Вортингтона производительностью 8 т/ч;
«Мариуполь»: насос Вортингтона производительностью 12 т/ч;
«Бердянск»: насос Вортингтона производительностью 15 т/ч;

Водоотливные средства 
«Измаил»: насос производительностью 30 т/ч;
«Керчь»: эжектор — 2;
«Азов»: эжектор — 3;
«Мариуполь»: эжектор производительностью 12 т/ч — 5;
«Бердянск»: паровой эжектор производительностью 8 т/ч — 10;

Плавсредства 
Два шестивёсельных яла или шлюпки.

Примечания

Литература 
 
 Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России. Черников И. И. Издательство: Судостроение. 2007. 696 страниц. Место: СПб. ISBN 978-5-7355-0706-2

Ссылки 
 Черников И. И. Австро-венгерская флотилия на Дунае. Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России.
 Черников И. И. Мониторы Румынии (1878—1914 гг.). Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России.
 Черников И. И. Дунайская военная речная флотилия Советского Союза. Энциклопедия мониторов. Защитники речных границ России.
 Тип «Азов» — 5 единиц. Надводные корабли. Корабли ВМФ СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны
 Мониторы типа «Азов» — 5 единиц. 37 фотографий

Мониторы типа «Азов»